Kornowac est le nom :
 de la gmina de Kornowac, dans le powiat de Racibórz, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Kornowac, chef-lieu de cette gmina

Homonymie de localités